Aceasta este o listă a stelelor din roiul Hiadele .

Listă a stelelor din roiul Hiadele

Note 
  Simbad

Hyade